Нижче наведено список населених пунктів Силістринської області, Болгарія.

Примітки 

Силістринська область